«Giant» () ― песня шотландского диджея и продюсера Кельвина Харриса и английского певца и автора песен Rag'n'Bone Man. Она была выпущена на лейбле Columbia Records 11 января 2019 года. Это первый сингл Rag’n’Bone Man в качестве ведущего исполнителя с момента выпуска его сингла «Broken People». Сингл достиг второго места в UK Singles Chart в течение пяти недель подряд. Он также возглавил чарты в Бельгии и Шотландии и достиг топ-10 в Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Нидерландах, Польше, Словакии, Словении и Швейцарии, а также топ-20 в Австралии, Дании, Франции, Италии, Ливане, Норвегии и Румынии.

Продвижение 
Харрис анонсировал песню 7 января в социальных сетях, опубликовав предварительный просмотр. Он и Rag’n’Bone Man исполнили ее на «Шоу Грэма Нортона» и на Brit Awards 2019 года.

Музыкальное видео 
Лирическое видео на песню было выпущено 10 января 2019 года на YouTube.

Официальный клип на песню был выпущен 25 января 2019 года на YouTube-канале Харриса. В нем изображен мужчина в синей куртке и брюках в своей комнате, затем он выходит из своего дома и начинает бегать по пригороду до самого леса, где он встречает группу людей на лошадях в красных куртках и брюках, и начинает танцевать с ними, а заканчивается тем, что он смотрит в небо. Харрис и Rag’n’Bone Man также снялись в клипе.

Трек-лист 
 Digital download
 «Giant» — 3:49

 Audien extended remix
 «Giant» (Audien Extended Remix) — 4:03

 Remixes — EP
 «Giant» (Robin Schulz Remix) — 3:13
 «Giant» (Purple Disco Machine Remix) — 3:26
 «Giant» (Weiss Remix) — 3:54
 «Giant» (Michael Calfan Remix) — 3:21
 «Giant» (Audien Remix) — 3:33
 «Giant» (Laidback Luke Remix) — 2:33

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2019 года
Песни Кельвина Харриса
Песни Rag'n'Bone Man
Песни, написанные Кельвином Харрисом
Синглы, возглавлявшие хит-парад России